Aurel puede referirse a: 

 Aurel, comuna de Drôme (Francia).
 Aurel, comuna de Vaucluse (Francia).
 El nombre común de la planta '''''Laurus nobilis.